Philippe de Marnix, baron de Sainte-Aldegonde (Bruxelles, 1538 ou 1540) militaire et théologien; 
  Philippe de Sainte-Aldegonde, seigneur de Noircarmes (1530 - 1574) militaire.